Le championnat du monde de snooker 1975 s'est déroulé à Melbourne en Australie.

Tableau final

Qualifications

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1975
Snooker
Snooker 1975
Sport en Australie en 1975
Snooker en 1975